

Patronyme 

 Christian Laux (1934-2002), lexicographe français ;
 Heiko Laux (1994-), producteur allemand de Techno ;
 Paul Laux (1887-1944),  General der Infanterie allemand .

Prénom 
 Laux Maler (1485-1552), luthier d'origine allemande.

Voir aussi